Tenisowy turniej WTA Bausch & Lomb Championships 2007 odbył się w dniach 31 marca - 8 kwietnia w amerykańskiej Amelia Island na kortach ziemnych. Pula nagród wyniosła 600 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy 

2007 w tenisie ziemnym
2007